Collegio elettorale di Carrara – collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Carrara – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione del Senato della Repubblica
 Collegio elettorale di Carrara – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati